Dishnica steht für:

 Dishnica (Përmet), eine ehemalige Gemeinde im ehemaligen albanischen Kreis Përmet 
 Dishnica (Korça), ein Dorf in der Bashkia Korça, Albanien

Dishnica ist der Familienname folgender Personen:

 Ymer Dishnica (1912–1998), albanischer kommunistischer Politiker